15691 Maslov – asteroide della fascia principale
 Aleksandr Maslov –  allenatore di calcio ed ex calciatore russo
 Valerij Maslov – calciatore sovietico
 Viktor Maslov – allenatore di calcio e calciatore sovietico

Pagine correlate

Maslow